Unga kvinnor kan syfta på:

 Unga kvinnor (roman) – en roman av Louisa May Alcott från 1868, originaltitel Little Women

Filmatiseringar 
 Unga kvinnor (film, 1933) –  amerikansk film från 1933 i regi av George Cukor, originaltitel Little Women
 Unga kvinnor (film, 1949) –  amerikansk film från 1949 i regi av Mervyn LeRoy, originaltitel Little Women
 Unga kvinnor (film, 1994) – en romantisk dramafilm från 1994 i regi av Gillian Armstrong, originaltitel Little Women
 Unga kvinnor (film, 2019) - en romantisk dramafilm från 2019 i regi av Greta Gerwig, originaltitel Little Women
 Unga kvinnor (miniserie) – en brittisk miniserie från 2017, originaltitel Little Women

Se även 
 Unga kvinnor vid Seinestranden – en oljemålning från 1856 av Gustave Courbet